Обмін (економіка) — взаємний добровільний обмін діяльністю між людьми, що виявляється безпосередньо або у формі обміну благами.
 Акт добровільної взаємодії між суб'єктами при якому кожен із суб'єктів як віддає щось, так й отримує. Умовою для здійснення обміну є різна оцінка суб'єктами предмету обміну. Втручання третьої сторони (наприклад, держави) у акт добровільного обміну спотворює умови обміну, що призводить до зростання ціни угоди.
 Торговий обмін — основа торгівлі.
 Обмін повідомленнями — основа спілкування.
 Обмін (інформатика) — свопування даних.
 Обмін біженцями та переміщеними особами

Див. також 
 Бартер (міна) — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.

Посилання